Amanda Coetzer e a norte americana Lori McNeil conquistaram o título ao derrotarem Nicole Arendt e Patricia Tarabini na final por 6–7 (8–10), 6–2, 6–4.

Cabeças de chave

Chave

Ligações externas 
Chave principal

D
WTA da Costa do Sauipe